Rik Isensee ist ein US-amerikanischer Autor und Therapeut. Isensee verfasst mehrere Sachbücher über LGBT-Themen. Er war über 25 Jahre als homosexueller Therapeut in San Francisco.  tätig. 1979 erreichte Isensee den Master in Sozialarbeit an der University of Hawaii.

Schriften 
 Are You Ready?: The Gay Man's Guide to Thriving at Midlife
 The God Squad: A Spoof on the Ex-Gay Movement
 Love Between Men
 Love Between Men: Enhancing Intimacy and Keeping Your Relationship Alive
 Love Between Men: Enhancing Intimacy and Resolving Conflicts in Gay Relationships
 Reclaiming Your Life: The Gay Man's Guide to Love, Self-Acceptance, and Trust
 Reclaiming Your Life: The Gay Man's Guide to Recovery from Abuse, Addictions, and Self-defeating Behavior
 Spank the Monkey: Reports from the Front Lines of Our Quirky Culture
 We're Not Alone
 Männer lieben Männer

Weblinks 
 Gay-Therapist

Einzelnachweise 

Ex-Gay-Bewegung
Psychotherapeut
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann